Мо́ды ( от Modernism, Modism) — британская молодёжная субкультура (неформалы), сформировавшаяся в конце 1950-х годах и достигшая пика в середине 1960-х годы.

История 

Моды пришли на смену тедди-боям, и позже от среды самых радикальных модов отделилась субкультура скинхедов.

В начале 1960-х годов — во времена расцвета славы The Beatles — на улицах всё чаще можно было встретить молодых людей, одетых «с иголочки», как правило в итальянские костюмы, разъезжающих на мотороллерах. Они называли себя «моды». В результате экономического бума, случившегося в Англии в послевоенное время, у этих молодых людей появились на руках деньги, которые надо было на что-то тратить. И тратили они их на себя — одежду, музыку, книги. У модов был типично английский девиз по жизни — «умеренность и аккуратность». Что касается стиля — это были аккуратные причёски, нормированная ширина брюк, узкие воротнички рубашек, галстуки-шнурки. Но это было только внешне. Их настроение можно охарактеризовать словом «одержимость».

Одержимыми они были в перенятии всего нового. Из Штатов в Лондон пришёл модерн-джаз, блюз и соул. А также ямайская музыка «ска»: Ямайка была Британской колонией до 1962 года и никогда не удерживала трудящихся чернокожих от переезда в Англию ради лучшей жизни.

В последующем, когда в Лондоне будет набирать обороты психоделия, появится субкультурная прослойка «скинхедов», бривших головы и одевавшихся нарочито грубо. Это был знак протеста и уход в культурное отшельничество. А началось это в обществе наиболее закоренелых модов, не желающих мириться с новым порядком. Из-за этого возник один из мифов, якобы субкультура «скинхедов» изначально не была фашистской, а на самом деле «бритоголовые» были продолжателями и последователями той же культуры, что и ямайские рудбои. Лишь позже, из-за наплыва трудовых эмигрантов с Карибских островов (среди которых была и Ямайка), появились проблемы с рабочими местами, которые привели к охлаждению в отношениях с чернокожими и развитию ксенофобии в рядах «бритоголовых».

В 1969 году Крис Уэлч написал для «Melody Maker» статью, посвящённую модам. Это был период, когда движение модов возрождалось, но уже стало приобретать черты движения скинхедов. «…Быть хиппи — значит быть выпускником средней школы и быть в состоянии читать тонну макулатуры. Быть модом — значит иметь пару тяжелых ботинок», — пишет он; «…моды „делают своё дело“ в беспомощном стремлении найти своё „я“ в обществе, где единственный официальный альтернативный путь — жениться на Покупке в Рассрочку и закончить парализованной жизнью перед телевизором».

Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские бренды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). К середине 60-х годов с модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who. На основе альбома последних в 1979 году вышел фильм «Квадрофения», он был принят неоднозначно, по сей день ведутся споры о его адекватности и роли в популяризации мод-движения.

В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в ночных клубах и на приморских курортах, таких как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.

Во второй половине 1960-х гг. движение модов пошло вниз и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 1970-х гг. стиль модов был взят на вооружение многими панк-группами и группами Новой волны (так называемый «мод-ривайвл»: оживление интереса к мод-движению). Из огромного числа мод-групп того периода достаточно назвать несколько наиболее известных: The Jam, Secret Affair, The Chords, The Purple Hearts, The Lambrettas, Squire, Long Tall Shorty, Protex, The Undertones.

Примечания

Ссылки 
 «Денди двадцатого века», статья об истории мод движения из журнала Bike Freak
 «Сумасшедший мир стал миром модов», перевод crow
 «Отцы поколения панков, деды нынешних скинхедов — моды»
 «Кто такие моды»
 Stanley Cohen, Folk devils and moral panics : the creation of the Mods and Rockers, 1980

Ска
Музыкальные субкультуры